«Amar en el campo» es una canción del grupo chileno Teleradio Donoso fue lanzado en 2008 con su segundo sencillo del álbum Bailar y llorar.

Referencias 

Sencillos de 2008
Canciones de 2008
Canciones de Teleradio Donoso
Canciones en español
Sencillos de indie rock